Paul Wachs ist der Name folgender Personen:

* Paul Wachs (Organist) (1851–1915), französischer Organist und Komponist 
 Paul Wachs (Bildhauer) (1882–??), deutscher Bildhauer